

Райтсвілл — місто, штат Арканзас
 Райтсвілл — місто, штат Джорджія
 Райтсвілл — місто, штат Пенсільванія